Dicionário Aurélio — de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira
Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa — de Caldas Aulete
Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea — da Academia das Ciências de Lisboa
Dicionário do Português Básico — de Mário Vilela
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa — de Antônio Houaiss
Dicionário Michaelis — da Editora Melhoramentos
Dicionário Onomástico Etimológico da Língua Portuguesa — de José Pedro Machado
Dicionário Priberam da Língua Portuguesa — da Priberam
Novo Dicionário da Língua Portuguesa — de Cândido de Figueiredo, 1ª edição de 1899

Desambiguações de literatura